Пелес:
 Пелес, Керен (1979) — израильская певица, пианист.
 Пелес — посёлок в Верхнекамском районе Кировской области (до 1999 — пгт).
 Пелес — река в Пермском крае, правый приток реки Чёрная.
 Пелес — железнодорожная станция около одноимённого посёлка в Гайнском районе Пермского края.